Slovo sublimát má dva významy:

 sublimace – obecný název pro produkt fyzikálně-chemického procesu
 chlorid rtuťnatý – triviální název chemické sloučeniny

Externí odkazy